Loones est un nom propre belge qui peut faire référence à :

Patronyme 

 Jan Loones (1950-), homme politique belge ;
  (1910-1981), bourgmestre de la ville belge d'Ostdunkerque ;
 Sander Loones (1979-), homme politique belge ;

Patronyme belge